«Ángel Rodríguez» - conjunto del nombre propio Ángel y el apellido Rodríguez - puede referirse a:

Personajes

Deportistas 
 Ángel Rodríguez (1992-), futbolista uruguayo. Hermano de Déborah Rodríguez.
 Ángel Rodríguez López (c.1943-), ciclista español.
 Ángel Rodríguez (1891-1974), boxeador uruguayo (:w:en).
 Ángel Rodríguez (1987-), boxeador venezolano (:w:pl).
 Ángel D. Rodríguez García (1980-), atleta español.
 Ángel Rodríguez Campillo (1985-), piloto español de motociclismo.
 Ángel Luis Rodríguez Díaz (1987-), futbolista español.
 Ángel Rodríguez Nebreda (1972-), futbolista español.
 Ángel Rodríguez "Pitoco" (19??-), beisbolista puertorriqueño.
 Ángel Daniel Rodríguez Tricoche (1992-), baloncestista puertorriqueño.
 Ángel Rodríguez Torres (1943-), futbolista español.

Otros 
 Ángel Rodríguez García (n/d), jurista español.
 Ángel Rodríguez Chaves (1849-1909), escritor español.
 Ángel Rodríguez del Barrio (1876-1936), militar español.
 Ángel Rodríguez Ruiz (1879-1959), primer presidente del club de fútbol Reial Club Deportiu Espanyol.
 Ángel Rodríguez Lozano (1952-), científico español.
 Ángel Rodríguez (1966-), periodista deportivo español.
 Àngel Rodríguez Vilagran (1966-), periodista español (:w:ca).
 Ángel Rodríguez (n/d), exdiputado y exministro venezolano.

Nombre compuesto 
 Miguel Ángel Rodríguez, .

Miscelánea 
 Angel Rodriguez (2005), película dirigida por Jim McKay.